Arbanasi est un toponyme qui peut désigner :
 Arbanasi, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Arbanasi, un village de Bulgarie situé dans l'obchtina de Veliko Tarnovo et dans l'oblast de Veliko Tarnovo.